Wital Nechwjadowitsch (; * 31. Mai 1975 in Minsk, Belarussische Sozialistische Sowjetrepublik, UdSSR) ist ein ehemaliger belarussischer Tischtennisspieler. Mit der Mannschaft wurde er zweimal Vize-Europameister. Er ist Rechtshänder und verwendet als Griff die europäische Shakehand-Schlägerhaltung.

2006 wurde er belarussischer Meister.

Turnierergebnisse

Weblinks 
 Wital Nechwjadowitsch auf der Website von (tt-infos.de) (abgerufen am 12. März 2020)
 Spielerprofil über Wital Nechwjadowitsch auf tabletennis.guide (englisch) (abgerufen am 12. März 2020)
 Ranking-Historie über Wital Nechwjadowitsch auf tabletennis.guide (englisch) (abgerufen am 12. März 2020)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Belarus)
Sowjetbürger
Belarusse
Geboren 1975
Mann